Mastercastle — итальянская группа, исполняющая музыку в стиле пауэр-метал.

История 
Pier Gonella, познакомился с певицей Giorgia Gueglio в 2007. Написав вместе несколько песен, в 2008 году они основали группу Mastercastle.   В 2008 группа записала демо-синглы Words are Swords , Princess of love, Space и My Screams, после чего подписала контракт с Lion Music. В 2009 году был выпущен первый альбом группы, The Phoenix.
В 2010 выходит второй альбом, Last Desire.

Состав группы 
 Giorgia Gueglio — вокал
 Pier Gonella — гитара
 Alessandro Bissa — ударные
 Steve Vawamas — бас-гитара

Дискография

Примечания 

Пауэр-метал-группы Италии
Рок-группы с женским вокалом
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2008 году
Квартеты